Jméno a příjmení Karel Smetana nosí více osobností:

 Karel Smetana (1930) (* 1930) – český lékař, histolog a cytolog, univerzitní profesor, otec Karla (1958)
 Karel Smetana (1958) (* 1958) – český lékař, anatom, univerzitní profesor, držitel Národní ceny projektu Česká hlava, syn Karla (1930)
 Karel Smetana (politik) (* 1988) – český politik, od října 2021 poslanec PSP, ředitel Arcibiskupského zámeckého vinařství v Kroměříži

Související články
 Smetana (příjmení)